Maple Grove est un nom de toponyme. Le terme peut faire référence à diverses localités en Amérique du Nord:

Maple Grove, une ville du Minnesota,
 Maple Grove, une localité de l'État de New York,
 Maple Grove, une ville du Wisconsin,

Maple Grove, une ville du Québec fusionnée à Beauharnois en 2002